Nivola – genere letterario inventato da Miguel de Unamuno
 Nivola – ascensore rinascimentale presente nel duomo di Milano

Persone 
 Alessandro Nivola – attore statunitense
 Costantino Nivola – scultore italiano
 Nivola – soprannome del pilota Tazio Nuvolari